Das Kabinett Tito III wurde am 27. April 1950 von Josip Broz Tito in der Föderative Volksrepublik Jugoslawien gebildet. Das Kabinett löste das zweite Kabinett Tito ab und blieb bis zum 14. Januar 1953 im Amt, woraufhin es vom vierten Kabinett Tito abgelöst wurde. Während die beiden ersten Kabinette Titos Mehrparteienregierungen waren, gehörten dem dritten Kabinett Titos ausschließlich Mitglieder der Kommunistischen Partei Jugoslawiens an, die sich 1952 in Bund der Kommunisten Jugoslawiens (BdKJ) umbenannte.

Dem Kabinett gehörten folgende Minister an:

Weblinks 
 Kabinett Tito III
 Yugoslavia: Key Ministries since 1945

Einzelnachweise 

Tito 03